McCunn et MacCunn sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme 
 Carl McCunn (1946-1981), chasseur photographe américain
 Hamish MacCunn (1868-1916), compositeur romantique écossais
  (1820-1872), juge corrompu new-yorkais
 Ruthanne Lum McCunn (1946-), écrivaine sino-américaine

Voir aussi
 , trilogie de nouvelles de John Buchan
 
 
 

Patronyme anglais